Състезанията по ски свободен стил на зимните олимпийски игри през 2014 г. се провеждат в парка за екстремни спортове „Роза Хутор“ близо до Красная Поляна.

За първи път в програмата са включени състезания по халфпайп, както и по слоупстайл.

Програма 
Разписание на 10-те дисциплини.

Часовете са в местно време (UTC+4).

Класиране по медали

Резултати

Бабуни жени

Бабуни мъже

Слоупстайл жени

Слоупстайл мъже

Ски-акробатика жени

Ски-акробатика мъже

Халфпайп мъже

Халфпайп жени

Ски-крос мъже

Ски-крос жени

Източници 

Зимни олимпийски игри 2014
Ски свободен стил